Курово — название населённых пунктов в России:
 
 Курово — село в Погарском районе Брянской области.
 Курово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Курово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Курово — деревня в Перемышльском районе Калужской области.
 Курово — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Курово — деревня в Истринском районе Московской области.
 Курово — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Курово — бывшее село на территории Пушкинского городского округа Московской области.
 Курово — деревня в Павлово-Посадском районе Московской области.
 Курово — деревня в Рузском районе Московской области.
 Курово — деревня в Крестецком районе Новгородской области.
 Курово — деревня в Куньинском районе Псковской области, Жижицкая волость
 Курово — деревня в Куньинском районе Псковской области, Каськовская волость
 Курово — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Курово — деревня в Новосокольническом районе Псковской области.
 Курово — деревня в Пушкиногорском районе Псковской области.
 Курово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области.
 Курово — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Курово — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Курово — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Курово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Курово — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Курово — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Курово — деревня в Торопецком районе Тверской области.
 Курово — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Курово — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Курово — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Курово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.

См. также 
 Курово-Колёня
 Курово-Парцеле